Panda je lahko:
 orjaški panda, sesalec
 mačji panda, sesalec
 Panda, slovenska glasbena skupina

Zunanje povezave